In 1995 werd het 37ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 12 maart tot 8 oktober. Gama werd kampioen.

Eerste toernooi
Bij winst kreeg de club drie punten, bij een gelijkspel met doelpunten twee en bij een scoreloos gelijkspel een.

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Knockout-fase
Bij gelijkspel gaat de club door met het beste resultaat uit de competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil